Вознесенское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область 
 Вознесенское сельское поселение — в составе Приморского района

Воронежская область 
 Вознесенское сельское поселение — в составе Таловского района

Ивановская область 
 Вознесенское сельское поселение — в составе Савинского района

Ингушетия 
 Вознесенское сельское поселение — в составе Малгобекского района

Кемеровская область 
 Вознесенское сельское поселение — в составе Яйского района

Костромская область 
 Вознесенское сельское поселение — в составе Макарьевского района

Краснодарский край 
 Вознесенское сельское поселение — в составе Лабинского района

Курганская область 
 Вознесенское сельское поселение — в составе Далматовского района

Пермский край 
 Вознесенское сельское поселение — в составе Верещагинского района

Ростовская область 
 Вознесенское сельское поселение — в составе Морозовского района

Хабаровский край 
 Вознесенское сельское поселение — в составе Амурского района

Челябинская область 
 Вознесенское сельское поселение — в составе Сосновского района